Ми́ллерово — топоним в России:

 Миллерово — город в России, административный центр Миллеровского района Ростовской области и Миллеровского городского поселения.
 Миллерово — железнодорожная станция города Миллерово.
 Миллерово — аэропорт города Миллерово.
 Миллерово — военный аэродром в Ростовской области, расположенный в 5 км северо-западнее города Миллерово.
 Миллерово — село в Куйбышевском районе Ростовской области.

См. также 
 Миллеров
 Миллерова
 Миллеровская яма
 Миллеровский район
 Миллеровское городское поселение